

Sigle 
 Girls Gone Wild – serie di video

Codici 
 GGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Glasgow (Montana) (Stati Uniti)